Mario Viñuela (Gijón,  es un compositor y realizador español. Es licenciado en Comunicación Audiovisual. Ha realizado los estudios de Radio and Television en la Universidad de Salford, Manchester (Reino Unido), un curso superior de montaje y postproducción en una escuela de cine de Madrid y un doctorado sobre estudios cinematográficos en la Universidad de Salamanca. 

Ha dirigido diversos cortometrajes y videoclips, obteniendo premios tanto nacionales como internacionales, entre ellos el Premio al Mejor cortometraje en el I Festival de Cortometrajes Lumière de Cartagena de Indias (Colombia) en 2010. Como músico y compositor, ha compuesto bandas sonoras para televisión (Disney XD, canal Boing, Cartoon Network y Canal Crimen e Investigación) y proyectos de ficción, obteniendo la Mención especial del jurado en el VII Festival Nacional de Cortometrajes de Boadilla del Monte (Madrid, 2011) por el cortometraje "Jaque", de Iker Franco. 

En 2012 compone, produce y edita dos discos instrumentales; de su primer trabajo en solitario, "El umbral de las emociones", se ha editado un libro de partituras por Ap Música. En 2013, con el mismo sello, edita su segundo libro: "Piano works". En 2014, publica su tercer trabajo discográfico y compone la banda sonora del largometraje "Todo el tiempo del mundo", del director José Antonio Quirós, Premios AMAS 2015 a la mejor banda sonora original. En 2015, compone la banda sonora del cortometraje "One step ahead", por la que recibe un Premio GAVA a la mejor banda sonora en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Ese mismo año compone la música del largometraje "El signo de Caronte", del director Nestor F. Dennis, protagonizada por Rubén Cortada y Melani Olivares.

En 2017 compone música original para la obra de teatro 'Euria', de la compañía vasca Markeliñe, que recibe el premio al Mejor Espectáculo en la XXVI Feria Europea de Artes Escnénicas (FETEN). Ese mismo año edita, además de Euria, otros cinco trabajos discográficos: Nostalgia, Music for a drama, Blue, Breathe y Euphoria, y compone la banda sonora de la obra de danza Retales, de la compañía asturiana Higiénico papel teatro. 

En 2018, la supervisora musical Susan Jacobs elige el tema de piano Pienso, luego existes para formar parte de la banda sonora de la serie Sharp Objects de HBO, dirigida por Jean-Marc Vallée y protagonizada por Amy Adams. En 2020 recibe el Premio AMAS en la categoría Producción.

Discografía 
 2020: Moods
2019: Reuse
 2019: Serendipia
 2019: Contemporary piano classics vol.2
 2018: Invisible
 2017: Euphoria
 2017: Blue
 2017: Music for a drama
 2017: Nostalgia
 2017: Euria
 2016: Piano songs 2
 2016: Twilight
 2016: Contemporary piano classics vol.1
 2016: Piano songs
 2015: One step ahead (Banda sonora original)
 2015: Todo el tiempo del mundo (Banda sonora original)
 2014: Life itself
 2014: Piano movie themes
 2012: Vals
 2012: El umbral de las emociones

Música para cine y televisión 
 2020: Joined up thinking (documental)
2018: Sharp Objects - Episode 2 'Pienso, luego existes' (TV series)
 2017: Aquí sin paraíso (serie TV)
 2016: Detectives (serie TV)
 2016: El signo de Caronte (largometraje)
 2015: One step ahead (cortometraje)
 2015: Todo el tiempo del mundo (largometraje)
 2014: Aquí mi paraíso (serie TV)
 2014: Aquí el paraíso (serie TV)
 2013: Inazuma Eleven Go - opening (serie TV)
 2011: Hablando de crímenes (programa TV)
 2011: Asesinos en serie (programa TV)
 2011: Desafío Ben 10 (programa TV)  
 2010: Jaque (cortometraje)

Enlaces externos 
Página oficial http://www.mariovinuela.com
IMDb: http://www.imdb.com/name/nm4984949/

Compositores de Asturias
Nacidos en Gijón
Alumnado de la Universidad de Salamanca en el siglo XXI